Albirex Niigata (アルビレックス新潟), er en japansk professionel fodboldklub, baseret i Niigata-præfekturet, og de spiller i J2 League.

Historiske slutplaceringer

Nuværende trup 
Pr. 10. september 2019.

Noter

Eksterne henvisninger 
 J.League

Fodboldklubber i Japan